

Toponymie

Canada 
 South Shore fut une circonscription électorale fédérale de Nouvelle-Écosse ;
 South Shore—St. Margarets est une circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de la Nouvelle-Écosse.

États-Unis 
 South Shore est un quartier de la ville de Chicago ;
 South Shore est une municipalité du Dakota du Sud ;
 South Shore, ville située dans le Kentucky ;
 South Shore est la rive sud de l'île de Long Island, dans l'État de New York.

Divers 
 South Shore, un fabricant de meubles canadien depuis 1940.